Tommy "Tomo" Hafner (né le  à Jesenice en Yougoslavie) est un joueur de hockey sur glace slovène.

Carrière de joueur
Il commence sa carrière en 2000 au HK Jesenice dans le championnat slovène. En 2001, il rejoint le HK HIT Casino Kranjska Gora avant de partir au HK Sportina Bled. En 2003, il revient au HK Jesenice. En 2006, son club intègre le Championnat d'Autriche de hockey sur glace.  En 2008, il part en Amérique du Nord. Il participe au camp d'entraînement des Rivermen de Peoria de la Ligue américaine de hockey avant de se joindre en octobre au Prairie Thunder de Bloomington de la Ligue internationale de hockey entraîné par son ancien coéquipier Jarrod Skalde. Fin novembre, il est de retour avec le HK Jesenice.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales séniors depuis 2005.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| HK Jesenice|| Alpenliga|| 7|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HK Jesenice|| Ligue slovène|| 25|| 5|| 10|| 15|| 8|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HK Jesenice|| Interliga|| 16|| 3|| 9|| 12|| 8|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HK HIT Casino Kranjska Gora|| Ligue slovène|| 13|| 8|| 6|| 14|| 6|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HK Jesenice|| Interliga|| 7|| 2|| 1|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HK Sportina Bled|| Ligue slovène|| 24|| 13|| 12|| 25|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 18
|-
| 2002-2003|| HK Sportina Bled|| Interliga|| 15|| 7|| 4|| 11|| 24|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| HK Jesenice|| Ligue slovène|| 14|| 2|| 3|| 5|| 4|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2003-2004|| HK Jesenice|| Interliga|| 16|| 5|| 1|| 6|| 4|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2004-2005|| HK Jesenice|| Ligue slovène|| 22|| 8|| 9|| 17|| 6|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| HK Jesenice||Interliga|| 26|| 6|| 9|| 15|| 2|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HK Jesenice|| Ligue slovène|| 26|| 10|| 10|| 20|| 10|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HK Jesenice||Interliga|| 22|| 4|| 7|| 11|| 25|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2005-2006|| HK Jesenice|| Coupe continentale|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HK Jesenice|| Autriche|| 54|| 3|| 6|| 9|| 8|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HK Jesenice|| Interliga B|| || || || || || 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2006-2007|| HK Jesenice|| Ligue Slovène|| 5|| 1|| 4|| 5|| 2|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HK Jesenice|| Autriche|| 37|| 12|| 9|| 21|| 14|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2007-2008|| HK Jesenice|| Ligue Slovène|| || || || || || 8|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2008-2009||Prairie Thunder de Bloomington|| LIH|| 10|| 1|| 3|| 4|| 0|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HK Jesenice|| Autriche|| 24|| 4|| 2|| 6|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || ||6 ||2 ||2 || 4|| 2
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || EBEL || 54|| 6|| 13|| 19|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || Ligue Slovène || 4|| 1|| 1|| 2|| 4|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || EBEL || 52|| 5|| 15|| 20|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || Ligue Slovène || 4|| 2|| 4|| 6|| 0|| 4|| 0|| 2|| 2|| 14
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || EBEL || 48|| 6|| 7|| 13|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || Ligue Slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
| 2012-2013 || HK Triglav || INL || 9|| 2|| 2|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie || 24|| 8|| 15|| 23|| 4|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014 || Jaca || Superliga Española || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Miskolci JJSE || MOL Liga || 3 ||0 || 0|| 0|| 2||-|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || HK Celje || INL || 30|| 10|| 20||30 || 8||-|| -|| -|| -|| - 
|-
|| HK Celje || Ligue Slovène || 3||0 || 2|| 2|| 2||5 || 1||3 ||4 ||2
|-
| rowspan=2|2015-2016 || HK Celje || INL || 14|| 4|| 7||11 || 8||4|| 0||0|| 0|| 6 
|-
|| HK Celje || Ligue Slovène || 2||2 ||1|| 3|| 0||6 || 1||2 ||3 ||0

Au niveau international

| 2000 ||Équipe de Slovénie Jr.||CM Jr. C ||4||0||0||0||0
|-  
| 2005 ||Équipe de Slovénie|| CM D1  ||3||0||0||0||2
|- 
| 2006 ||Équipe de Slovénie|| CM D1  ||6||0||1||1||2
|-  
| 2007 ||Équipe de Slovénie|| CM D1 ||5||0||0||0||0

Roller in line hockey

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Statistiques internationales

Références

Naissance à Jesenice
Naissance en juillet 1980
Joueur slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Jesenice
Joueur du Prairie Thunder de Bloomington
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Smoke Eaters Geleen
Naissance en RS de Slovénie